SIAS Rime er et cykelhold fra Italien, som siden 2019 har kørt som et UCI kontinentalhold. Det blev etableret i 2016, og har hovedsæde i Brescia.

Danske ryttere 
 Dennis Lock (2022–)
 Magnus Henneberg (2023–)

Holdet

2023

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

Cykelhold fra Italien
Brescia
Etableret i 2016